Кочнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочнево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Кочнево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Кочнево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Кочнево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Кочнево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кочнево — деревня в Уйском районе Челябинской области.
 Кочнево — деревня в Угличском районе Ярославской области.